«Scream» — первый сингл корейской поп-группы 2NE1, изданный специально для Японии с альбома Collection. «Scream» стала первой песней группы, изначально написанной на японском языке. Одним из авторов текста стал японский рэпер . Ещё до выхода сингла 14 марта 2012 года был издан ремикс.

Корейская версия песни «Scream» появилась на втором студийном альбоме группы Crush, вышедшим в свет в 2014 году.

Сингл «Scream» был издан в трёх форматах — два издания CD+DVD ограниченного выпуска и обычный CD. Первое издание для прессы включало в себя 22-страничный буклет с фотографиями и текстами песен. DVD содержал видеоклип «Scream», фидео со съёмок клипа и эксклюзивные съёмки 2NE1 с Филиппин; другой DVD — различные съёмки с 3 сезона «2NE1TV».

Список композиций

Чарты

Хронология издания

Примечания 

Синглы 2NE1
Песни на корейском языке
Песни на японском языке
Песни, написанные Тедди Паком